Erwin Breimer ist der Name folgender Personen:

* Erwin Breimer (Unternehmer) († 1941), deutscher Unternehmer 
 Erwin Breimer (Maler) (1907–1939), deutscher Maler